Platygillellus är ett släkte av fiskar. Platygillellus ingår i familjen Dactyloscopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Platygillellus